Topònims:
el Fondó de les Neus, municipi del Vinalopó Mitjà.
el Fondó de Monòver, o simplement el Fondó, poble del municipi de Monòver, al Vinalopó Mitjà.
el Fondó dels Frares, municipi del Vinalopó Mitjà.

Vegeu també 
 Fondo